Это страница официальных результатов в соревнованиях по прыжкам в длину у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года. В соревновании приняли участие 34 спортсмена. Для определения финалистов была проведена квалификация в двух предварительных группах. Финальные соревнования состоялись 10 августа 1983 года.

Медалисты

Условные обозначения

Рекорды

Квалификация

Группа А

Group B

Финал

Ссылки 
 Results

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1983
Прыжки в длину на чемпионатах мира по легкой атлетике